Reinhard II. ist der Name folgender Personen:

Reinhard II. (Hanau) (1369–1451), Graf von Hanau 
Reinhard II. von Dampierre (1175–1234), französischer Kreuzfahrer und Herr von Dampierre-le-Château